Haljala se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Haljala, comună (vald) în Județul Lääne-Viru, Estonia

Localități
 Haljala, târgușor (alevik) în comuna Haljala, reședința comunei.